У фіналі Мануель Орантес переміг чинного чемпіона Джиммі Коннорса з рахунком 6–4, 6–3, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1975 US Open Men's Singles draw

1975 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу